Palazzo Moncada di Paternò – palazzo storico a Palermo
Palazzo Moncada – palazzo storico a Paternò
Palazzo Moncada – palazzo storico a Caltanissetta